Daniel Berg Hestad – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Eirik Hestad – calciatore norvegese
 Harry Hestad – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Stein Olav Hestad – ex calciatore norvegese